Энн Лэрд (; род. 20 мая 1970, Эдинбург) — шотландская кёрлингистка, запасной в команде Великобритании на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : золото (); серебро ().
 : серебро ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин: золото (2002, 2004, 2008, 2009, 2010).
 : бронза ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1991).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: серебро (2007).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу